Adenosma är ett släkte av grobladsväxter. Adenosma ingår i familjen grobladsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grobladsväxter
Adenosma